Waterhouse se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Robert Waterhouse
 Charles Owen Waterhouse
 John Teast Waterhouse